Cockshott ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Cockshott (1915–1979), britischer Komponist
 Paul Cockshott (* 1952), schottischer Informatiker